Парфёнова — женская форма русской фамилии  и топоним.

Известные носители  Парфёнова, Анастасия Геннадьевна (род. 1982) — российская писательница-фантаст.
 Парфёнова, Валентина Ивановна (1938—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Парфёнова, Евдокия Ивановна (1918—2005) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 
 Парфёнова, Зоя Ивановна (1920—1993) — военная лётчица, Герой Советского Союза.
 Парфёнова, Любовь Ивановна (род. 1933) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Парфёнова, Людмила Фёдоровна (1930—2006) — Народный учитель СССР.
 Парфёнова, Надежда Михайловна (1907—1997) — советский педагог, главный редактор «Учительской газеты» (1956—1983).

Топоним 
 Парфенова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Верх-Иньвенское сельское поселение).
 Парфенова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (Ленинское сельское поселение).